Esistono più comuni francesi con questo nome

Grignols – Dordogna
Grignols – Gironda